Ruslan Abbasov (ur. 1980) – azerski piłkarz
 Ruslan Abbasov (ur. 1986) – azerski lekkoatleta, sprinter